Výraz Steinfeld může mít následující významy:

 Příjmení Steinfeld/Steinfeldová

Steinfeld jako název geografických objektů:

Obce:

 Steinfeld (Oldenburg), obec v zemském okrese Vechta, Dolní Sasko
 Steinfeld (Pfalz), obec v zemském okrese Jižní vinná stezka, Porýní-Falc
 Steinfeld (Šlesvicko), obec v zemském okrese Schleswig-Flensburg, Šlesvicko-Holštýnsko
 Steinfeld (Unterfranken), obec v zemském okrese Mohan-Spessart, Bavorsko
 Raben Steinfeld, obec v zemském okrese Ludwigslust-Parchim, Meklenbursko-Přední Pomořansko
 Steinfeld (Korutany), obec v Korutanech

Části obcí:

 Steinfeld (Altmark), místní část města Bismark (Altmark), zemský okres Stendal, Sasko-Anhaltsko
 Steinfeld (Broderstorf), místní část obce Broderstorf, zemský okres Rostock, Meklenbursko-Přední Pomořansko
 Steinfeld (Bülstedt), místní část obce Bülstedt, zemský okres Rotenburg/Wümme, Dolní Sasko
 Steinfeld (Feldhorst), místní část obce Feldhorst, zemský okres Stormarn, Šlesvicko-Holštýnsko
 Steinfeld (Goslar), místní část města Goslar, zemský okres Goslar, Dolní Sasko
 Steinfeld (Kall), místní část obce Kall, zemský okres Euskirchen, Severní Porýní-Vestfálsko
 Steinfeld (Millienhagen-Oebelitz), místní část obce Millienhagen-Oebelitz, zemský okres Přední Pomořansko-Rujána, Meklenbursko-Přední Pomořansko
 Steinfeld (Neuenkirchen), místní část obce Neuenkirchen, zemský okres Osnabrück, Dolní Sasko
 Steinfeld (Putlitz), zástavba města Putlitz, zemský okres Prignitz, Braniborsko
 Steinfeld (Stadelhofen), místní část obce Stadelhofen, zemský okres Bamberk, Bavorsko
 Steinfeld (Straufhain), místní část obce Straufhain, zemský okres Hildburghausen, Durynsko
 Steinfeld (Alland), osada ve Vídeňském lese (Dolní Rakousy)
 Steinfeld (St. Pölten), katastrální obec v Dolních Rakousích
 Steinfeld (Bad Ischl), místní část města Bad Ischl, okres Gmunden, Horní Rakousy

historické:

 Trudovoj (Kaliningrad), osada v Polesském rajonu, Kaliningradské oblasti (do roku 1945 Steinfeld, Kreis Labiau, Východní Prusko)

Budovy:

 Klášter Steinfeld v Eifel, obec Kall, Okres Euskirchen
 Benediktinské opatství Steinfeld, obec Kall, Okres Euskirchen

Kamenný hrob Steinfeld:

 Kamenné hroby u Steinfeldu (Bismark), v Bismarku, místní část Steinfeldu v Zemském okrese Stendal, Sasko-Anhaltsko
 Kamenné hroby u Steinfeldu (Bülstedt), v Bülstedtu, místní část Steinfeldu v Zemském okrese Rotenburg (Wümme), Dolní Sasko
 Kamenné hroby u Steinfeldu (Oldenburg), ve Steinfeldu (Oldenburg) v Zemském okrese Vechta, Dolní Sasko (zničený)
 Kamenný hrob Steinfeld-Bökenberg, ve Steinfeldu (Oldenburg) v Zemském okrese Vechta, Dolní Sasko (zničený)
 Kamenný hrob Steinfeld-Lehmden, ve Steinfeldu (Oldenburg) v Zemském okrese Vechta, Dolní Sasko (zničený)

Ostatní:

 Steinfeld (Dolní Rakousy), region ve Vídeňské pánvi v Dolních Rakousích
 Mount Steinfeld, hora v Zemi Marie Byrdové, Antarktida